Pedro Morales (né en 1942) est un catcheur professionnel portoricain.
 Pedro Morales Flores (né en 1985) est footballeur international chilien.